Филиппе́нко — украинская фамилия. Известные носители:

 Филиппенко, Александр Георгиевич (род. 1944) — советский и российский актёр театра и кино.
 Филиппенко, Алексей (род. 1958) — американский астрофизик и профессор астрономии Калифорнийского университета в Беркли.
 Филиппенко, Алексей Афанасьевич (1925—1957) — полный кавалер ордена Славы.  
 Филиппенко, Аркадий Дмитриевич (1912—1983) — советский композитор.
 Филиппенко, Василий Ефимович (1936—1968) — советский серийный убийца и насильник, действовавший на территории Ленинграда.
 Филиппенко, Николай Михайлович (1907—1981) — генерал-лейтенант танковых войск, Герой Советского Союза.
 Филиппенко, Петр Яковлевич (1917—1997) — хозяйственный и партийный деятель, участник освоения целины, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Филипенко
 Филипченко
 Филипчук